Schilt ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Schilt (1894–1982), niederländisch-US-amerikanischer Astronom
 Jean-Jacques Schilt (* 1943), Schweizer Politiker (SP)
 Josef Schilt (1862–1939), deutscher Holzbildhauer
 Louis Pierre Schilt (1790–1859), französischer Porzellanmaler
Otto Schilt (1888–1943), Schweizer Bildhauer
 Semmy Schilt (* 1973), niederländischer K1-Sportler

Schilt steht für:
 Schilt (Berg), Berg im Kanton Glarus
 (2308) Schilt, Asteroid des mittleren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Schild